Orden der Freiheit steht für 

 Orden der Freiheit (Jugoslawien), jugoslawischer Militärorden, seit 1943
 Ordem da Liberdade, portugiesischer Verdienstorden, seit 1976
 Orden der Freiheit (Polen), polnischer Verdienstorden, seit 1976
 Orden der Freiheit (Slowenien)
 Orden der Freiheit (Ukraine), ukrainischer Verdienstorden, seit 2008